David Lee
 David Lee (1931) Nobel-díjas amerikai fizikus
 David Lee (1948) kanadai sportlövő, olimpikon
 David Lee (1958) ausztrál hangmérnök
 David Lee (1961) amerikai filmfotós
 David Lee (1967) angol labdarúgó (Bury, Bolton)
 David Lee (1969) angol labdarúgó (Chelsea)
 David Lee (1982) olimpiai bajnok amerikai röplabdázó
 David Lee (1983) amerikai kosárlabdázó

hasonló nevűek
 David Lee Roth (1954) amerikai énekes